Fritz Steinhoff, een Duits politicus
 Gerda Steinhoff, een concentratiekampbewaker
 Hans Steinhoff, een Duits filmregisseur
 Johannes Steinhoff, een Duits gevechtspiloot
 Karl Steinhoff, een voormalig minister-president van Brandenburg
 Linda Steinhoff, een Noors actrice